KOV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kökšetau (Kazakistan)